Daniłowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Daniłowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Daniłowo, village du powiat d'Ostrołęka